Conde de Mora (Nederlands: graaf van Mora) is een sedert 1894 bestaande, en sinds 2006 vacante Spaanse adellijke titel.

Geschiedenis 
In 1894 ontving María de la Concepción Fernández del Olmo (1854-1930), weduwe van Alejandro Mora y Riera, de pauselijke grafelijke titel gravin Mora van Leo XIII. Deze titel werd nog in hetzelfde jaar erkend in Spanje als gravin de Mora. Na haar overlijden ging de titel over op haar zoon Gonzalo de Mora y Fernández del Olmo (1887-1957), en vervolgens op diens zoon Gonzalo de Mora y Aragón (1919-2006), broer van koningin der Belgen, Fabiola Mora y Aragón; de laatste titel werd erkend door paus Johannes XXIII op 23 februari 1960 en op 27 mei 1966 door de Spaanse Kroon. Sinds het overlijden van de laatste graaf is de titel vacant.

Zie ook 
Conde de Mora (1613)
Baron de Mora

Spaanse adellijke titel